Franciaország
Berville, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Berville, település Franciaországban, Val-d’Oise megyében
Berville-sur-Seine, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Berville-sur-Mer, település Franciaországban, Eure megyében 
Berville-la-Campagne, település Franciaországban, Eure megyében
Berville-en-Roumois, település Franciaországban, Eure megyében